Antrim – hrabstwo w Irlandii
 Antrim – miasto w Irlandii Północnej
 Antrim Mountains – wyżyna w Irlandii
Miejscowości w USA:
 Antrim – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Antrim – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
Gminy w USA:
 Antrim (ang. Antrim Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Antrim (ang. Antrim Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Antrim (ang. Antrim Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Antrim (ang. Antrim Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Antrim (ang. Antrim Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
Hrabstwa w USA:
 Hrabstwo Antrim (ang. Antrim County) – w stanie Michigan